Hypotonie  steht für:
 erniedrigter Blutdruck, siehe Arterielle Hypotonie
 Mangel an Muskelspannung, siehe Muskelhypotonie